Zagorje kan syfta på följande:

 Zagorje, Belarus, ort i Belarus
 Hrvatsko zagorje, en historisk provins i nordöstra Kroatien